Le tournoi de New York est un tournoi de tennis. L'édition féminine 1968 se dispute à Locust Valley du 5 au .

Mary-Ann Eisel remporte le simple dames. En finale, elle bat Karen Krantzcke.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Mary-Ann Eisel et Karen Krantzcke.

Résultats en simple

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de Locust Valley

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

dames 1968
Locust Valley
Tennis aux États-Unis en 1968
Tennis en août 1968